2 октября
 Хайнц Гюнтер Конзалик (78) — немецкий писатель, автор популярных приключенческих романов-бестселлеров.
 Георг Тинтнер (82) — австрийский, новозеландский, австралийский и канадский дирижёр и композитор еврейского происхождения. 
 Фролькис, Владимир Вениаминович (75) — советский учёный в области современной геронтологии и возрастной физиологии.
4 октября
 Бернар Бюффе (71) — французский художник.
6 октября
 Амалия Родригиш (79) — португальская певица, «королева фаду», «голос Португалии».
7 октября
 Генрих Сапгир (70) — российский поэт, прозаик.
8 октября
 Ваган Затикян (42) — бывший депутат парламента Армении.
9 октября
 Моррис Уэст (83) — австралийский писатель, драматург, публицист. 
11 октября
 Рифаа ат-Тикрити (62) — иракский политический деятель, двоюродный брат иракского президента Саддама Хусейна; сердечный приступ (вероятно, убит).
12 октября
 Уилт Чемберлен (63) — американский баскетболист, игравший на позиции центрового.
14 октября
 Джулиус Ньерере (77) — первый президент Танзании.
16 октября
 Вацлав Гебельт (85) — шахматный композитор; международный мастер, международный арбитр по шахматной композиции, филолог.
19 октября
 Натали Саррот (99) — французская писательница русского происхождения, родоначальник «нового романа».
20 октября
 Джек Линч (82) — премьер-министр Ирландии в 1966—1973 и 1977—1979.
21 октября
 Джон Бромвич (80) — австралийский теннисист.
 Геннадий Васильев (59) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист; кровоизлияние в мозг.
22 октября
 Василий Захарченко (84) — советский писатель, журналист, публицист, общественный деятель, один из инициаторов создания ВООПИиК, член Союза писателей СССР (с 1944).
24 октября
 Юрий Рождественский (72) — выдающийся русский учёный-филолог, философ, востоковед и культуролог.
25 октября
 Пейн Стюарт (42) — американский гольфист, двукратный чемпион США; авиакатастрофа.
26 октября
 Рекс Гилдо (Rex Gildo) (63) — немецкий певец и актёр; самоубийство.
27 октября
 Рафаэль Альберти (96) — испанский поэт и драматург XX века, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1965).
 Лоис Коллиер (80) — американская актриса радио, кино и телевидения.
 Погибшие во время теракта в армянском парламенте:
 Карен Демирчян (67) — советский партийный деятель и армянский политик, председатель Национального собрания Армении с июня 1999.
 Вазген Саркисян (40) — армянский государственный деятель, премьер-министр Армении с июня 1999.
 Рубен Мироян (59) — армянский партийный и государственный деятель, вице-спикер парламента Армении с июня 1999.
 Юрий Бахшян (52) — вице-спикер парламента Армении с сентября 1999.
 Арменак Арменакян (43) — армянский политический и военный деятель, депутат парламента.
 Генрик Абрамян (60) — армянский общественный, политический и государственный деятель, главный редактором газеты «Армения» (1990—1999), депутат парламента.
 Микаел Котанян (72) — армянский научный, общественный и политический деятель, экономист, депутат парламента.
 Леонард Петросян (46) — государственный и военный деятель Республики Армения и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
29 октября
 Вальтер Саная (74) — советский футболист, вратарь.
30 октября
 Виктор Пузырьков (81) — советский и украинский живописец.
31 октября
 Грег Мур (24) — канадский автогонщик; автокатастрофа.